Echave ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Echave (* 1960), spanischer Radrennfahrer
 José Ona de Echave († 2010), spanischer Wissenschaftler